

События 
 8 января — премьера оперы Георга Фридриха Ханделя «Альмира, королева Кастилии» в театре Gansemarkt в Гамбурге.
 30 июля 1705 — 13 марта 1706 — Астраханское восстание.
 5 августа — премьера оперы Райнхарда Кайзера «Октавия» в театре Gansemarkt в Гамбурге.
 29 ноября — премьера музыкальной трагедии Райнхарда Кайзера «Люкреция» в театре Gansemarkt в Гамбурге.

Без точных дат 
 Наступление французов в Юго-Западной Германии, которая подверглась сильнейшему опустошению. Их остановили англо-голландские войска герцога Мальборо. Соединившись с австрийцами, они нанесли французам сильнейшее поражение у Гохштедта.
 1705—1709 — народные волнения в Лангедоке.
 1705—1711 — император Священной Римской империи и король Чехии Иосиф I.
 1705—1706 — крестьянские восстания в Баварии.
 Восстание крестьян деревень в районе города Йиглава (Моравия).
 Создание по указу Петра I «полка морских солдат» — прообраза морской пехоты России.
 Договор Карла XII и Станислава. Швеция получила право набирать в Польше солдат и вести боевые действия. Шведские купцы получили торговые привилегии.
 Эдмонд Галлей установил свою теорию комет, подтвердил периодичность кометы Галлея.
 Начало правления наследственных беков в Тунисе.
 Могольские войска взяли твердыню сикхов Анандапур и истребили его защитников. Говинду удалось скрыться.

Наука

Литература

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1705 году
 24 января — Фаринелли, известный итальянский певец (скончался в 1782)
 12 февраля — Иоганн Элиас Бах, немецкий композитор, (скончался в 1755)
 30 марта — Август Иоганн Рёзель фон Розенгоф, немецкий натуралист и миниатюрист (скончался в 1759)
 17 мая — Амброзий Штуб, датский поэт (скончался в 1758)
 24 сентября — Леопольд Йозеф граф Даун, австрийский фельдмаршал.
 12 октября — Эммануэль Эре (ум. 1763), французский архитектор.
 23 октября — Максимилиан Улиссес Браун, австрийский фельдмаршал ирландского происхождения (скончался в 1757).
 31 октября — Климент XIV, Римский Папа с 1769 по 1774 (скончался в 1774).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1705 году
 17 января — Джон Рэй, британский натуралист, иногда упоминаемый как отец британского естествознания (родился в 1627)
 5 февраля — Филипп Якоб Шпенер, был немецким евангелическим теологом и одним из самых известных представителей пиетизма (родился в 1635)
 5 мая — Леопольд I, император Священной Римской империи в 1658—1705 (родился в 1640)
 10 июня — Михаэль Вигглесворт, американский теолог, проповедник и поэт (родился в 1631)
 16 августа — Якоб Бернулли, швейцарский математик и физик из многочисленного семейства учёных, брата Иоганна Берноулли (родился в 1654)
 28 августа — Георг Вильгельм Брауншвейг-Люнебургский, герцог княжества Брауншвейг и герцог княжества Люнебург (родился в 1624)
 13 сентября — Emmerich Thokoly, предводитель восстания против габсбургского господства и князь Трансильвании (родился в 1657)
 9 октября — Иоганн Кристоф Вагензайль, немецкий эрудит, юридический учёный и востоковед (родился в 1633)
 11 октября — Гийом Амонтон, французский физик (родился в 1663)

См. также